Witterstätter ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wilhelm Witterstätter (1883–1964), deutscher Plugpionier
 Paul Witterstätter (1892–1966), deutscher Maler
 Kurt Witterstätter, (* 1939 in Pirmasens), Professor emeritus für Soziologie, Sozialpolitik und Gerontologie an der Evangelischen Fachhochschule Ludwigshafen